Okręty US Navy o nazwie USS "Pocahontas", pochodzącej od Pocahontas:
 Pierwszy "Pocahontas" był parowcem śrubowym zakupionym przez Marynarkę w Bostonie 20 marca 1855, Wszedł do służby jako "Despatch" 17 stycznia 1856 i został przemianowany na "Pocahontas" 27 stycznia 1960.
 Drugi "Pocahontas" (AT-18) był holownikiem oceanicznym, który został przemianowany na "Chemung" (AT-18) 1 września 1917.
 Trzeci "Pocahontas" (SP-3044) był niemieckim statkiem "Princess Irene" zajętym przez Stany Zjednoczone w 1917, który służył jako transportowiec wojska podczas I wojny światowej.
 Czwarty "Pocahontas" (YT-266) był holownikiem przekazanym do służby w grudniu 1942.

Pocahontas